Sven Schulze (1971) - politico tedesco, sindaco di Chemnitz
 Sven Schulze (1979) - politico tedesco, europarlamentare